Torit är en delstatshuvudstad i Sydsudan.   Den ligger i delstaten Eastern Equatoria, i den sydöstra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Juba. Torit ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Torit är platt. Den högsta punkten i närheten är Ileri,  meter över havet,  kilometer sydväst om Torit. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Omgivningarna runt Torit är huvudsakligen savann. Runt Torit är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Eastern Equatoria